IMS este o prescurtare care se poate referi la:
 Subsistem multimedia IP (IP Multimedia Subsystem)
 ARO IMS